Финал Кубка Германии по футболу 2012 года — заключительный матч розыгрыша Кубка Германии сезона 2011/12. Матч состоялся 12 мая 2012 года на «Олимпийском стадионе» в Берлине. В нём приняли участие дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».

«Боруссия» одержала победу в матче со счётом 5:2, выиграв свой первый «дубль».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Сайт немецкого футбольного союза

Спорт в Германии в 2012 году
Футбол в Европе в 2012 году
2012
Спортивные соревнования в Берлине
Май 2012 года
События 12 мая